Gerechtigkeitspartei ist der Name verschiedener Parteien:

 Adalet Partisi, historische Partei in der Türkei
 Justice Party (Ghana) in Ghana
 Kōmeitō, Partei in Japan
 Partei der Gerechtigkeit (Hizb El-Adl) in Ägypten
 Partido Justicialista in Argentinien

 Justice Party (Indien) in Indien
 Edalat-Partei, ehemalige Partei im Iran

 Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei, Deutschland